Viau ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Viau (1910–2001), kanadischer Sänger (Bariton), Komponist und Musikpädagoge
 Charles-Théodore Viau (1843–1898), kanadischer Industrieller
 George Viau (1855–1939), französischer Zahnarzt, Kunstsammler und Mäzen
 Théophile de Viau (1590–1626), französischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Viau (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal